Труде Дюбендаль (; род. 8 января 1966 года, Осло) — норвежская лыжница, многократная призёрка Олимпийских игр, чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира.

В Кубке мира Дюбендаль дебютировала в 1986 году, в январе 1990 года одержала первую победу на этапе Кубка мира. Всего имеет на своём счету 7 побед на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Дюбендаль в общем итоговом зачёте Кубка мира является 3-е место в сезоне 1989/90.

На Олимпиаде-1988 в Калгари завоевала серебро в эстафетной гонке.

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле вновь завоевала серебряную медаль в эстафете, кроме того принимала участие ещё в трёх гонках: 5 км классикой — 21-е место, 30 км коньком — 9-е место, 15 км классикой — 8-е место.

На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере завоевала свою третью серебряную олимпийскую медаль, и вновь в составе эстафеты, так же стала 4-й в гонке на 30 км классикой, 7-й в гонке на 5 км классикой и 6-й в гонке преследования.

На Олимпиаде-1998 в Нагано заняла 6-е место в гонке на 15 км классикой, 8-е место в гонке на 5 км классикой и 11-е место в гонке преследования, кроме того стартовала в гонке на 30 км коньком но не добралась до финиша.

За свою карьеру принимала участие в пяти чемпионатах мира, на которых завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена